Cappella di Sant'Antonino a Finale Ligure
 Cappella Salviati o di Sant'Antonino a Firenze